Kroksjögyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kroksjögyl (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (3 ha)
Kroksjögyl (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,

Se även
Kroksjögöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn